ЗуГРЭС-1
 ЗуГРЭС-2

См. также 
 Зугрэс
 Зугрэс-2